Kaple svatého Jana Nepomuckého se nachází na více místech:

 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Andělská Hora)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Bechyňská Smoleč)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Běstvina) – barokní, u zámku v Běstvině
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Bojnice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Březce)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Bukvice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Bystré)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Čeňovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Černousy)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Děkovka)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Dobrná)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Dolní Štěpanice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Domamyslice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Domašín)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Dražejov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Dřemčice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Frýdek-Místek)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Grygov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Guntramovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Hartmanice, okres Svitavy)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Havlovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Horní Vltavice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Hradec nad Moravicí)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Chotiměř)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Chotiměř, Blížejov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Chvalín)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Jáchymov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Karlov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Kopytov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Křinec)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Letohrad)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Ležnice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Lipnice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Liteň)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Lošánky)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Lubomia)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Miletín)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Nepomuk)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Nudvojovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Nymburk)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Olší nad Oslavou)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Orlová)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Pavlišov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Plandry)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Ponětovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Praha) – více kaplí v Praze
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Prachatice, Dolní brána)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Prachatice, Solní)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Příchovice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Radim)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Slavonice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Sloup v Čechách)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Soběslavice)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Stradov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Stráž pod Ralskem)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Sviadnov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Svojetín)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Těchobuz)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Třebíč) – tzv. „kostelíček“ na Strážné hoře u Třebíče
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Týnec)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Valdštejn)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Záblatí)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Závada)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Zdoňov)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Železný Brod)
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Žireč)
 Vodní kaple Jana Nepomuckého v Kuřimi

Související články 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého